Tamal steht für:

Tamal (König), einen König der Blemmyer
Tamale (Gericht), ein traditionelles lateinamerikanisches Gericht
Tamale (Stadt), eine Stadt in Ghana